Ключ 164 (трад. и упр. 酉) — ключ Канси со значением «вино»; один из 20, состоящих из семи штрихов.

В словаре Канси есть 290 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Древняя идеограмма изображала сосуд для его приготовления.

Иероглиф используется также для обозначения сосудов для изготовления вина. Кроме того, иероглиф может означать «алкоголь», «орошать, поливать» и др.

В китайской астрологии 酉 представляет собой десятую Земную Ветвь и соответствует Петуху в китайском Зодиаке.

В качестве ключевого знака иероглиф используется редко.

В словарях находится под номером 164.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 164  на сайте graphemica.com
 Ключ 164 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи